Jujuy – prowincja w Argentynie
 Jujuy – miasto w Argentynie, stolica prow. Jujuy.